Unter Bogenlampe versteht man:

 allgemein eine Gasentladungsröhre bzw. Gasentladungslampe, die im Bereich der Bogenentladung betrieben wird
 speziell eine Kohlebogenlampe
 einen Begriff aus dem Sportjargon, siehe Bogenlampe (Sport)

Siehe auch:

 Bogenlampen-Kandelaber